Krupensky se poate referi la următoarele:

familia Krupensky – familie de origine poloneză care s-a așezat în Moldova în secolul al XVII-lea.

Matei Krupensky – vice-guvernator al Basarabiei în aniin 1816–1823.
Nikolai Krupensky – mareșal al nobilimii din regiunea Basarabia și gubernia Podolia.
Anatoli Krupensky – diplomat.
Mihail Krupensky – mareșal al nobilimii din gubernia Basarabia.
Aleksandr Krupensky – mareșal al nobilimii din gubernia Basarabia, om de stat.
Pavel Krupensky – activist social și politic, membru al Dumei Imperiului Rus de la gub. Basarabia.
Vasili Krupensky – diplomat.

Teodor Krupensky – sărdar al ținuturilor Orhei și Chișinău.
Nikolai Krupensky – membru al Dumei Imperiale de la gub. Basarabia.
Andrei Krupensky – politician moldovean, membru al Sfatului Țării al Republicii Democratice Moldovenești.

Familia Krupensky